Pahlavi o pahlaví puede hacer referencia a:

Personas
 Alí Reza Pahlaví (1966-2011);
 Ashraf Pahlaví (1919-2016);
 Farah Pahlaví (n. 1938);
 Fatemé Pahlaví (1928-1987);
 Leila Pahlaví (1970-2001);
 Mohammad Reza Pahleví (1919-1980),;
 Reza Ciro Pahlaví (n. 1960);
 Reza Shan Pahlaví (1878-1944);
 Shahnaz Pahlaví (n. 1940)
 Shams Pahlaví (1917-1996);
 Yasmin Farahnaz Pahlaví (n. 1963).

Miscelánea
 Dinastía Pahlaví
 Escritura pahlaví
 Idioma pahlavi
 Orden de Pahlaví